Stip steht für:
 Štip, Stadt in Mazedonien

StiP steht als Abkürzung für:
 Studium im Praxisverbund, siehe Duales Studium

Abkürzung